Longridge kan syfta på:

 Longridge – en stad i Lancashire, England
 Longridge, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Longridge, Northumberland – i Horncliffe, Northumberland, England
 Longridge, Skottland – en ort i West Lothian, Skottland
 Longridge, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Longridge Head – en udde i Antarktis